Dorothea Lambert Chambers ha battuto in finale Winifred McNair 6-0, 6-4 nel torneo preliminare e ha battuto la detentrice del titolo Ethel Larcombe per walkover nel Challenge Round.

Tabellone

Finali

Primi turni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

La nazionalità di Ms. Schultz è sconosciuta.

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1913